2 miejscowości w Polsce:
 Biskupice-Kolonia – osada w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Grodziec
 Kolonia Biskupice (Biskupice-Kolonia) – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór